EaseUS Data Recovery Wizard est un logiciel de récupération de données pour Microsoft Windows et Mac OS développé par EaseUS. Ce logiciel permet de récupérer des fichiers, images, documents, vidéos, etc. perdus lors de la suppression, le formatage, la perte de partition, crash du système d'exploitation, attaque de virus et autres cas de perte de données.

Caractéristiques 

 Récupérer des données supprimées et formatées à partir de différentes situations de perte de données;
 Récupérer tous les types de fichiers perdus ;
 Récupérer les données perdues sur PC, Ordinateur portable, Disque dur, Périphérique du stockage, Serveur, RAID, etc.;
 Récupérer les données de partition supprimée, cachée, perdue ou raw.

Accueil 

 Test d'EaseUS Data Recovery Wizard sur CNet ;
 Test d'EaseUS Data Recovery Wizard sur Clubic.

Notes et références 

 EaseUS Data Recovery Wizard: L'interface intuitive facilitera la mise en œuvre et la prise en main du logiciel., Commentcamarche

Site officiel 

 

Freeware
Logiciel de récupération de données